Београд је главни град Републике Србије и највећи град Србије.

Београд се такође може односити и на:
 Београд (филм), српско-канадски филм из 2013. године
 Београд (музички састав), бенд из Србије активан од 1980. до 1983. и од 2012. године

 Разарачи класе Београд
 Разарач Београд

 Београд, бивши назив за град у Албанији Берат

Види још 
 Београд 2020, пројекат кандидатуре Београда за Европску престоницу културе 2020. године
 1517 Београд, астероид који је открио Милорад Б. Протић

 Град Београд
 Мали Београд, вишезначна одредница
 Стони Београд, град у Мађарској

 Белгород, град у Русији
 Белгрејд, вишезначна одредница

 Биоград на Мору, град у Хрватској

 Београдска гора, парк у Турској код Истанбула